Erasmus Lapicida, componist aan het Heidelbergse hof 
Lapicida (geslacht), geslacht van schildwespen